Вьюрко́вые тка́чики, или астри́льдовые , — семейство певчих птиц из отряда воробьинообразных.

Внешний вид 
Имеют мелкие и средние размеры; длина тела 8—17 см. Самый маленький вид семейства — синичий астрильд (Nesocharis shelleyi) длина его тела 8,3 см; хотя самый легкий вид — серый астрильд (Estrilda troglodytes), его масса составляет всего 6 г. Самый крупный вид — серая рисовка (Padda oryzivora), 17 см длиной и массой 25 г. Типичные представители отряда, в окраске нередки сочетание ярких цветов: зелёного и красного, зелёного и синего и т. п. Клюв короткий толстый, но заострённый; может быть красный, жёлтый, чёрный, серебристый или беловатый, роговые покровы клюва обычно очень нежные, полупрозрачные. Самцы и самки окрашены совершенно одинаково, самки иногда несколько светлее.

Распространение 
Населяют Африку, Индию, Юго-Восточную Азию, Южный Китай, Австралию, острова Малайского архипелага и Океанию. С 1980-х годов встречаются также и в Европе, например в итальянской Тоскане встречается зебровая амадина (Taeniopygia guttata).

Образ жизни 
Обитают на равнинах, в саваннах, степях, реже в горах, некоторые виды населяют леса, предпочитая опушки, немногие виды живут также в полупустынях. Песня обычно очень тихая, хотя у некоторых видов довольно громкая и мелодичная. Иногда поют и самки. Питаются в основном семенами различных трав, у некоторых видов важное место занимает животная пища (мелкие насекомые).

Размножение 
В брачный период самец исполняет перед самкой своеобразный танец с травинкой в клюве. Гнездо строят невысоко над землёй на деревьях, тернистых кустарниках, стеблях высокой травы, некоторые виды на земле, в термитниках и постройках человека. В строительстве участвуют оба родителя. Гнездо округлой, шаровидной или грушевидной формы, имеет входное отверстие сбоку или в виде трубки. За своеобразное искусство постройки гнёзд, которые они как бы ткут из листьев деревьев, соединяя их растительными волоконцами, ткачики и получили своё название.

В кладке 4—6, реже 8—9 яиц, обычно белого цвета, иногда с голубым или розовым оттенком. В насиживании и выкармливании птенцов участвуют оба родителя. Птенцов выкармливают преимущественно насекомыми в виде полупереваренной кашицы, отрыгивая её из зоба. Птенцы имеют особое строение зоба — он состоит из двух разделов, которые при кормлении заполняются поочередно. В отличие от других птиц, птенцы ждут корма, не вытягивая шею кверху, а поворачивая голову с открытым ртом из стороны в сторону. Клюв у птенцов чёрный. Примерно через 3 недели птенцы покидают гнездо, однако, ещё несколько дней их докармливают родители.

Содержание 
Вьюрковые ткачики с давних времен очень популярны у любителей, особенно амадины и астрильды. Некоторые виды одомашнены, например, зебровая амадина культивируется в Японии. Более 10 видов этих птиц разводят и содержат в России. Любителей певчих птиц привлекает экзотический вид ткачиков, а также их приятное пение. Лучшими певцами из завозимых в Россию считаются тигровые астрильды и гульдовые амадины.

Классификация 
В состав семейства включают 41 род со 142 видами:

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: Das Prachtfinkenbuch — Sa"mtliche Arten, ihre Haltung, Pflege und Zucht. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-8001-7327-1
 Содержание и разведение амадин, астрильдов и амарантов

 
Семейства птиц